Spondanus ist der latinisierte Name von:

 Henri de Sponde
 Jean de Sponde